Steventon puede hacer referencia a dos parroquias civiles de Inglaterra y a los pueblos que se encuentran dentro de sus respectivos límites:

 Steventon, en el condado de Hampshire.
 Steventon, en el condado de Oxfordshire.